Radzie désigne, en Pologne :
 Radzie, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Radzie, village de la voïvodie de Podlachie